Poroj kan syfta på:

Bulgarien 

 Poroj (distrikt), Burgas, Obsjtina Pomorie,

Nordmakedonien 

 Poroj (ort), Opsjtina Tetovo,